Николай Мамай:
 Мамай, Николай Васильевич (1914—1945) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Мамай, Николай Яковлевич (1926—1985) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда.